

Населені пункти та їхні частини
 Паткув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Паткув — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Паткув — лісова осада в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Паткув — лісова осада в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки